Михайловка () — село, входит в Гремячский сельский совет Острожского района Ровненской области Украины.

Население по переписи 2001 года составляло 173 человека. Почтовый индекс — 35841. Телефонный код — 3654. Код КОАТУУ — 5624282803.

Местный совет 
35841, Ровненская обл., Острожский р-н, с. Гремячее, ул. Центральная, 78.

Ссылки 
 Михайловка на сайте Верховной рады Украины

Населённые пункты Острожского района